Die Fotbollsallsvenskan 1941/42 war die 18. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 20. Juli 1941 und endete am 14. Juni 1942.

IFK Göteborg holte vor dem Ortsrivalen und Aufsteiger GAIS Göteborg seinen fünften Meistertitel. Der andere Neuling, Reymersholms IK, bestritt seine einzige Spielzeit in der höchsten schwedischen Spielklasse und musste als Tabellenletzter wieder absteigen. In die Division 2 wurde der Klub von Landskrona BoIS begleitet.

Ab dieser Saison galt bei Punktgleichheit die Tordifferenz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Sven Jacobsson, vom Aufsteiger und Vizemeister GAIS konnte mit 20 Saisontreffern den Titel des Torschützenkönigs erobern.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1941
Fußballsaison 1941/42